В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Алегзандер ():
 Алегзандер — штат Иллинойс
 Алегзандер — штат Северная Каролина